Kridt har flere betydninger:

 Kridt – materiale.
 Kridt (geologisk periode) – tidsrum fra 145,5 til 65,5 millioner år siden, samt aflejringer fra perioden.

Se også 
 Skrivekridt